L'édition 2013 de l'Ethias Trophy, tournoi du circuit Challenger, s'est déroulée du 30 septembre au .

Faits marquants 
L'Ethias Trophy en est à sa . 

Le vainqueur de l'édition précédente, Kenny de Schepper, est la deuxième tête de série du tournoi. Il s'incline dès le premier tour face à Dustin Brown.

Pour la première fois depuis sa création, le tournoi ne compte aucune tête de série belge.

Cette édition marque la fin de carrière du joueur belge Xavier Malisse.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ethias Trophy
 ATP Challenger Tour

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 

2013
Ethias
Sport en Belgique en 2013
Tennis en septembre 2013
Tennis en octobre 2013